Den længste dag kan henvise til flere artikler:

 Den længste dag (bog) – roman fra 1959 skrevet af Cornelius Ryan.
 Den længste dag (film) – film fra 1962 baseret på Cornelius Ryans roman.